Rees kan som auktorsförkortning betyda:

 John D. Rees
 Abraham Rees

Robotskapade auktorsförkortningar